Un « prince rouge » désigne généralement un individu de haut rang, et généralement de très noble naissance, défandant des idées réformistes ou révolutionnaires (cas le plus courant), ou ayant mené des actions particulièrement sanguinaire (cas rare) :

Surnom 
 Louis-Philippe d'Orléans (1747-1793), dit Philippe-Égalité, député à la Convention ;

 Napoléon-Jérôme Bonaparte (1822-1891), Napoléon Joseph Charles Paul, second fils de Jérôme Bonaparte, neveu de Napoléon I et cousin de Napoléon III, surnommé le « prince rouge » car anticlérical, libre-penseur et incarnant le pôle libéral et démocrate de l'héritage de Napoléon I.

 le général prince Frédéric-Charles de Prusse (1828-1885), surnommé populairement le « prince rouge », c’est-à-dire le sanguinaire ;

 Souphanouvong (1909-1995), prince Laotien, créateur du Pathet Lao et premier président de la république démocratique populaire du Laos ;

Mohammad Daoud Khan (1909-1978), premier président de la République d'Afghanistan, surnommé « le Prince rouge », en raison de son origine royale et de ses liens privilégiés avec Moscou ;

 Talal ben Abdel Aziz (1923-), prince séoudien ayant flirté avec le nassérisme et le socialisme dans les années 1960 ;

Hicham el-Alaoui (1964-), cousin de Mohammed VI du Maroc, ainsi surnommé en raison de son engagement pour une démocratisation du régime politique marocain.

En République Populaire de Chine 

L'expression « princes rouges », ou « fils de prince », désigne les descendants des hauts dirigeants du Parti communiste chinois, qui accèdent aux pouvoirs politique, économique et militaire en République populaire de Chine.

Divers 
Prince rouge est le nom de code de la traque par le Mossad du Palestinien Ali Hassan Salameh, numéro 3 de Yasser Arafat dans les années 1970.

Notes et références